Bird of Prey nebo Birds of Prey může být:
 Birds of Prey (film, 1930) – britský film režiséra Basila Deana z roku 1930
 Draví ptáci (v originále Birds of Prey) – americký televizní film režiséra Williama A. Grahama z roku 1973
 Birds of Prey: Podivuhodná proměna Harley Quinn – americký film režisérky Cathy Yan z roku 2020
 Birds of Prey (komiks) – americká komiksová série
 Bird of Prey (seriál) – britský seriál z roku 1982
 Birds of Prey (seriál) – americký seriál z let 2002–2003
 Birds of Prey (sjezdovka) – lyžařská sjezdovka v USA
 Birds of Prey (videohra) – videohra z roku 1992
 Boeing Bird of Prey – experimentální letoun
 IL-2 Sturmovik: Birds of Prey – videohra z roku 2009